Tangkeng (kinesiska: T’ang-k’eng-hsü, T’ang-k’eng-chen, 汤坑) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, omkring 300 kilometer öster om provinshuvudstaden Guangzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Tangkeng är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Tangkeng är det största samhället i trakten. I omgivningarna runt Tangkeng växer huvudsakligen savannskog.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Guangdong

WP:Projekt Kina